Okręty US Navy o nazwie USS  "Dunlin":
 Pierwszy  był trałowcem. Zwodowany w 1943.
 Drugi , pierwotnie LCI(L)-777.

Dunlin